Austria se refiere normalmente a la República de Austria, pero también puede referirse a:

LTU Austria, aerolínea
Austria Microsystems, un fabricante de semiconductores.
United Telekom Austria, un proveedor de telecomunicaciones.
Austria Metall AG, un holding.
FK Austria Viena, club de fútbol.
SC Austria Lustenau, club de fútbol.
SV Austria Salzburg, club de fútbol.
SK Austria Kärnten, club de fútbol.
Alta Austria, estado federal en Austria.
Baja Austria, estado federal en Austria.
Austria Nazi (1938-1945).
Estado federal de Austria (1919–1934).
Austria Alemana (1918–1919).
Austria-Hungría (1867–1918).
Imperio austríaco (1804–1867).
 La Monarquía de los Habsburgo (1526–1918), comúnmente llamada Austria.
 La Casa de Austria (1506-1700), que reinó en España.
 El Archiducado de Austria (976-1918), uno de los más importantes estados que conformaron el Sacro Imperio Romano Germánico, precursor del Imperio austríaco.
 La Marca de Austria (976-1156), predecesora del archiducado de Austria. 
 Estados Unidos de la Gran Austria, estado propuesto por Aurel Popovici que no prosperó.
 Austria (Lombardía), una región en reino lombardo de Italia.
 (136) Austria, un asteroide.
 Un barco, SS Austria.
 Steve Austria, un político estadounidense.